Гернсі – володіння британської корони в Англійському каналі біля берегів Нормандії.

Нижчезазначені топоніми названі на честь Гернсі:

Гернсі — місто, штат Айова
 Гернсі — місто, штат Вайомінг
 Гернсі — округ, штат Огайо